Física:
 Partícula: petit objecte localitzat amb propietats físiques pròpies. Pot ser:
 Partícula elemental: partícula no formada per altres partícules, considerada fonamental en el sentit que, segons els coneixements actuals no es pot dividir en altres.
 Partícula composta: agregació de dues o més partícules elementals.
 Partícula subatòmica: qualsevol partícula, elemental o composta, que té una mida inferior a la de l'àtom.
 Partícula carregada: qualsevol partícula subatòmica o ió amb càrrega elèctrica
 Partícula puntual: cos idealitzat les dimensions del qual es poden considerar menyspreables en la situació considerada.
 Antipartícula: partícula que té les mateixes propietats que una altra però les càrregues oposades.
 Partícula de Dirac: partícula que és diferent de la seva antipartícula.
 Partícula de Majorana o fermió de Majorana: partícula de tipus fermió que al mateix temps és la seva antipartícula.
 Partícula mediadora o quàntum de camp (també bosó de gauge o bosó de galga): partícula virtual que bescanvien les partícules que interaccionen.
 Química:
 Partícula col·loidal, part d'un sistema d'una sola fase amb dos o més components.

 Gramàtica:
 Partícula gramatical: qualsevol element gramatical, no definit amb precisió.